Мичуринский — название населённых пунктов в России
 Мичуринский — посёлок в Рубцовском районе Алтайского края.
 Мичуринский — посёлок в Корочанском районе Белгородской области.
 Мичуринский — посёлок в Брянском районе Брянской области.
 Мичуринский — посёлок в Камышинском районе Волгоградской области.
 Мичуринский — посёлок в Панинском районе Воронежской области.
 Мичуринский — посёлок в Эртильском районе Воронежской области.
 Мичуринский — посёлок в Неманском районе Калининградской области.
 Мичуринский — посёлок в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии.
 Мичуринский — посёлок в Успенском районе Краснодарского края.
 Мичуринский — посёлок в Искитимском районе Новосибирской области.
 Мичуринский — посёлок в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Мичуринский — посёлок в Пензенском районе Пензенской области.
 Мичуринский — посёлок в Волгодонском районе Ростовской области.
 Мичуринский — посёлок в составе города Екатеринбург Свердловской области.
 Мичуринский — посёлок в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
 Мичуринский — посёлок в Заводоуковском районе Тюменской области.
 Мичуринский — посёлок в Карталинском районе Челябинской области.

См. также 
 Мичуринский проспект
 Мичуринский район
 Мичуринский сад
 Мичуринский сельсовет
 Мичурин (значения)
 Мичурина
 Мичуринск
 Мичуринская
 Мичуринское